Losing Weight – cortometraggio del 1916 diretto da Lawrence Semon (Larry Semon)
Losing Weight – cortometraggio del 1916 scritto da Rube Goldberg